Южно-Африканский Союз принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли (США) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. ЮАС стал первой африканской страной, участвовавшей в зимних Играх. Сборную страны представляли 3 женщины и 1 мужчина, принимавшие участие в соревнованиях по фигурному катанию.

Фигурное катание 
Спортсменов - 4

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1960
Страны на зимних Олимпийских играх 1960 года